Hathor (godin), een Egyptische godin.
 Hathor (maand), een maand in de Koptische kalender.
 Hathor (planetoïde), een planetoïde in de planetoïdengordel.
 Hathor (Stargate), een van de valse goden in de televisieserie Stargate SG-1.